Бигла може да се отнася за:

 Бигла – планина в Северна Македония;
 Бигла - вторият по височина връх на Нередска планина в Гърция
 Бигла – село в Северна Македония;
 Бигла – улица в София, България, кръстена на планината.